Авра ( «бриз», «ветер») — персонаж древнегреческой мифологии. 

Миф о ней изложен в XLVIII песне поэмы Нонна «Деяния Диониса». Авра — дочь титана Леланта и океаниды Перибеи. Она родила от Диониса близнецов (Дидимов). Одну из них (сестру) Авра съела, но другого спасла Артемида и отнесла его в Элевсин, где он стал Иакхом (см. :en:Iacchus) — богом мистерий. Сама она превратилась в источник.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Мифы о Дионисе